Kelso Township du comté de Traill dans le Dakota du Nord.
  du comté de Dearborn dans l'Indiana.
  du comté de Sibley dans le Minnesota.
 Kelso Township du comté de Scott dans le Missouri.

Homonymie de townships